В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1979, який належав до категорії гран-прі, Браян Готтфрід здобув титул, у фіналі перемігши Йохана Кріка 7-5, 6-1, 4-6, 6-3.

Сіяні гравці 

 Бйорн Борг (чвертьфінал)
 Едді Діббс (півфінал)
 Браян Готтфрід (Чемпіон)
 Яннік Ноа (півфінал)

 Еліот Телчер (1-ше коло)
 Іван Лендл (чвертьфінал)
 Томаш Шмід (2-ге коло)
 Йохан Крік (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors